Mr. Oizo (pronunciación en francés: [ˈməsjø ˈwazo]), es el seudónimo del productor musical y director de cine francés Quentin Dupieux, un exitoso músico electro house, conocido por su canción "Flat Beat" de 1999 y sus colaboraciones con Uffie. Su seudónimo es una alteración de la palabra francesa oiseau, que significa "pájaro". Actualmente, trabaja junto a la discográfica Ed Banger Records.

Historia 
Quentin Dupieux /Mr. Oizo es más famoso por su pista de electro "Flat Beat", que se convirtió en un éxito de ventas en toda Europa en 1999 para ser utilizado en una serie en anuncios de televisión para Levi's jeans. Oizo también dirigió el anuncio, que muestra a un títere amarillo llamado Flat Eric el cual mueve su cabeza al sonido de la pista mientras viaja en el automóvil. Flat Eric más tarde apareció en el video musical de "Flat Beat".

Después de "Flat Beat", Mr. Oizo lanzó su primer álbum en 1999, Analog Worms Attack , del cual se desprendió un sencillo con el mismo nombre que el álbum.

En 2005, Oizo lanzó su segundo álbum titulado Moustache (Half a Scissor).

En 2006 y 2007 Mr. Oizo produjo remixes para Kavinsky, Jamelia, Cassius, Scissor Sisters, y Calvin Harris.

El primer largometraje de Quentin Dupieux, llamado Steak, fue lanzado en Francia el 20 de junio de 2007, que contó con una banda sonora compuesta por Mr Oizo, SebastiAn, y Sébastien Tellier. En 2007, Transsexual fue lanzado por Ed Banger Records. El EP cuenta con un nuevo trabajo de un track 1979 llamado "Do It At The Disco" de Gary's Gang. El tema se publicó en la página de MySpace de Oizo en 2006 bajo el nombre de Patrick122.

En 2008 se publicó su tercer álbum de estudio, Lambs Anger, del cual se sacaron el sencillo "Positif" y el EP, "Pourriture" junto con un video dirigido por Quentin Dupieux de como se grabó el álbum. En 2009 se empezó a grabar Rubber, su segunda película la cual fue estrenada en el festival de Cannes de 2010, con una banda sonora realizada por el mismo Oizo y Gaspard augé. En 2010 se publicó el primer álbum de Uffie, Sex Dreams and Jenim Jeans, con temas producidos por él.

En 2011 publicó Stade 2, un álbum con el que regresaba al sonido glitch y vanguardista de Moustache (Half a Scissor).

En 2014 lanzó "The Church" bajo el sello de Brainfeeder Records.

En 2016 publicó su sexto álbum "All Wet", en el que colaboró con numerosos artistas, entre los que destacan Skrillex y Charli XCX.

Discografía

Álbumes 
 Analog Worms Attack (1999)
 Moustache (Half a Scissor) (2005)
 Lambs Anger (2008)
 Stade 2 (2011)
 The Church (2014)
 All Wet (2016)

Sencillos / EP 
 "#1" (1997)
 "M Seq" (1998)
 "Flat Beat" (1999) UK #1
 "Last Night a DJ Killed My Dog" (2000)
 "Stunt" (2004)
 "Nazis" (2006)
 "Transexual" (2007)
 "Rubber" (2010)
 "Stade 3" (2012)
 "Unreleased Unfinished Unpleasant" (2012)
 "AMICALEMENT" (2013)
 "Hand in The Fire" ft. Charli XCX (2015)
 "End of The World" ft. Skrillex (2016)
 "Rythme Plat" (2019)

Remixes

Videoclips 
 Kirk (1997)
 M-Seq (1998)
 Flat Beat (1999)
 Analog Worms Attack (1999)
 Stunt (2004)
 Positif (2008)
 Ham (2014)
 Hand In The Fire (2016)

Filmografía 
 Nonfilm (2002)
 Steak (2007)
Rubber (2010)
 Wrong (2012)
 Wrong Cops (2013)
Das foto-shoot (2013)
 Realité (2014)
 Being Flat (2015)
 Bajo arresto! (2018)
 La chaqueta de piel de ciervo (2019)
 Mandibles (2020)

Referencias

Enlaces externos 
 Mr. Oizo en Acid Jazz Hispano (en español)
 Repcred - Respect: Flat Eric - Videoclip "Flat Beat" (Flash)
 Mr. Oizo en Discogs
 MySpace oficial de Mr. Oizo
 Vídeo entrevista de Mr. Oizo

Artistas de Mute Records
Músicos de Francia
Músicos de música electrónica
Artistas de Because Music
Disc jockeys de Francia
Directores de cine de Francia
Nacidos en París